Берестянка — название населённых пунктов:

Россия 
 Берестянка — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Берестянка — деревня в Кыштовском районе Новосибирской области.

Украина 
 Берестянка — село в Бородянском район Киевской области.